Алекса́ндр Васи́льевич Бороду́лин:
 Бородулин, Александр Васильевич (1906—1980) — фрезеровщик Ленинградского металлического завода, Герой Социалистического Труда.
 Бородулин, Александр Васильевич (1921—1984) — советский инженер-конструктор, организатор производства.